Yes – brytyjska grupa rockowa
 Yes – debiutancki album grupy Yes, wydany w 1969 roku
 The Yes Album – album grupy Yes, wydany w 1971 roku
 Yes –  dziesiąty studyjny album zespołu Pet Shop Boys
 Yes – singiel amerykańskiego zespołu LMFAO
 yes – polecenie uniksowe
 YES – polska sieć salonów jubilerskich

Zobacz też:
 The Yes Men
 Yes Tor